Мосбахер — фамилия еврейского происхождения. Известные носители:

 Роберт Мосбахер (1927—2010) — министр торговли США.
 Джоржетт Мосбахер (род. 1947) — посол США в Польше.